L'Axa Women's Super League 2021-2022 est la  du championnat de Suisse féminin de football, opposant les dix meilleurs clubs de football féminin de Suisse. Le Servette FC Chênois est le tenant du titre de la compétition, tandis que le FC Yverdon Féminin et le FC Aarau sont promus.

Déroulement de la saison 
Les équipes se rencontrent deux fois en match aller et retour. Après cette première phase les huit premiers jouent pour le titre en mode tournoi à élimination directe avec quarts de finale et demi-finale en match aller et retour. La finale se dispute en un seul match, le vainqueur est sacré champion de Suisse et se qualifie pour la Ligue des champions féminines 2022-2023.

Si la Suisse obtient deux places qualificatives pour la Ligue des champions féminines, la deuxième place est attribuée à l'équipe terminant à la première place de la saison régulière. Si le champion de Suisse termine également premier de la saison régulière, la deuxième place pour la Ligue des champions est attribuée au finaliste perdant.

Les deux derniers de la saison régulière disputent un mini-championnat avec les deux premiers de deuxième division. Les deux premiers de ce mini-championnat joueront en Axa Women's Super League 2022-2023.

Clubs participants

Saison régulière

Classement

Résultats

Playoffs

Tour principal 

* Équipe recevant au match retour

Le FC Zurich remporte son  titre après une séance de tirs au but.

Matchs de classements 

* Équipe recevant au match retour

Promotions/Relégations 
Avant le début des barrages de promotions/relégations, le FC Lugano annonce ne pas y prendre part et être ainsi directement relégué en deuxième division pour la saison suivante.

Statistiques

Meilleures  buteuses 
Mise à jour le .

Notes et références 

2021-2022
Suisse F1
Championnat F1
Football F1